William Lewis kan syfta på bland andra:

* William Lewis (1708–1781), engelsk läkare och naturforskare
 William Lewis (1787–1870), engelsk schackspelare
 William Lewis (1847–1926), engelsk mineralog
 William Lewis (1868–1959), amerikansk politiker
 William Lewis (1869–1963), engelsk kemist
 William Lewis (1885–1956), engelsk fysikalisk kemist
 William J. Lewis (1766–1828), amerikansk politiker
 William Lewis, 1:e baron Merthyr (1837–1914), walesisk kolgruvemagnat
 William Lewis, 3:e baron Merthyr (1901–1977), brittisk peer